Slingsby steht für:
 Slingsby Aviation

Slingsby ist der Familienname von:
 William Cecil Slingsby (1849–1929), britischer Bergsteiger
 Tom Slingsby (* 1984), australischer Segler